Yetem es una compañía argentina que lleva más de 25 años dedicándose a la creación y distribución de juegos de mesa.

Catálogo 

Desde que fue creada Yetem ha creado más de 30 juegos de mesa entre los que destacan:
                                                                  
TEG (estrella de la compañía). 
TEG La Revancha.
TEG 2
Espionaje.
Mil Millas.
Petrodólar
Que Ves?.
Video TK.

Yetem TV 

Es la parte de la compañía dedicada a la creación de juegos de mesa para los programas de TV tales como "Que Ves?" juego usado en el programa de Susana Giménez en varias temporadas, juegos de "Locos por el Fútbol", juegos para "Viva la diferencia" etc.

Véase también 

TEG

Enlaces externos 

Página oficial

Juegos de mesa de Argentina